Oscar Otte era il campione in carica, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Elias Ymer.

In finale Carlos Taberner ha sconfitto Manuel Guinard con il punteggio di 6–2, 6–2.

Teste di serie 

  Roberto Carballés Baena (secondo turno)
  Fernando Verdasco (primo turno)
  Facundo Bagnis (secondo turno)
  Francisco Cerúndolo (secondo turno)

  Juan Pablo Varillas (secondo turno)
  Carlos Taberner (campione)
  Hugo Gaston (secondo turno)
  Sumit Nagal (primo turno)

Wildcard 

  Arthur Cazaux (secondo turno)
  Kyrian Jacquet (semifinale)

  Matteo Martineau (primo turno)

Qualificati 

  Aziz Dougaz (primo turno)
  Titouan Droguet (quarti di finale)

  Oriol Roca Batalla (primo turno)
  Nikolás Sánchez Izquierdo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open du Pays d'Aix 2021